sročnost
 sukladnost (geometrija)